Pontiller ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pontiller (1887–1970), österreichischer Bildhauer
 Josef Pontiller (1889–1945), österreichischer Benediktiner, vom NS-Regime hingerichtet